Spree bezeichnet:

 einen Nebenfluss der Havel, siehe Spree
 Wendische Spree, Synonym für einen Nebenfluss der Spree, siehe Dahme (Fluss)
 einen Ortsteil der Gemeinde Hähnichen, siehe Spree (Hähnichen)
 eine Studentenzeitung, siehe Spree (Studentenzeitung)

Schiffsnamen, siehe
 Liste von Schiffen mit dem Namen Spree

Spree ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ulrich Spree († 2014), deutscher Journalist und Moderator
 Lothar Spree (1942–2013), deutscher Filmregisseur, Autor und Produzent
 Reinhard Spree (* 1941), deutscher Sozial- und Wirtschaftshistoriker
 Titus Spree (* 1966), deutscher Künstler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Spray
 Sprey